Башкортостан — країна, республіка у складі Приволзького федерального округу
 Башкортостан — авіакомпанія з Башкортостану
 Башкортостан — газета башкирською мовою, що видається в Уфі
 Башкортостан — історична область, територія історичного розселення башкирського народу
 Башкортостан — присілок, Аскінський район, Башкортостан

Див. також 
 Башкирія (значення)